Bonneville puede referirse a:
Geografía
Francia
 Bonneville, comuna francesa de Somme.
 Bonneville, comuna francesa de Alta Saboya.
 Bonneville, comuna francesa de Charente.
 Bonneville, comuna y localidad francesa de Picardía.
 Bonneville-Aptot, comuna y localidad francesa de Eure.
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, comuna y localidad francesa de Dordoña.
 Bonneville-la-Louvet, comuna y localidad francesa de Calvados.
 Bonneville-sur-Touques, comuna y localidad francesa de Calvados.
 La Bonneville, comuna y localidad francesa de Baja Normandía.
 La Bonneville-sur-Iton, comuna y localidad francesa de Eure.
Estados Unidos
 Condado de Bonneville, Idaho, Estados Unidos 
 Lago Bonneville y Salar de Bonneville, Utah, Estados Unidos (también conocido como Bonneville Salt Flats)
 North Bonneville (Washington), Estados Unidos

Personas
 Benjamin Bonneville (1796-1878), trampero y explorador del oeste americano nacido en Francia.
 Hugh Bonneville (1963), actor de cine británico.
 Nicolás de Bonneville (1760-1828), escritor y editor francés.
 Zacharie de Pazzi de Bonneville (1710-¿?) fue un ingeniero y escritor francés.

Motor
Motocicleta
 Triumph Bonneville, modelo de motocicleta británica de los años 1960, posteriormente reeditada.
Coche
 Pontiac Bonneville, sedán grande del fabricante Pontiac del grupo americano General Motors, fabricado entre 1958 y 2005.